Stähr ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Stähr (* 1960), österreichischer Schriftsteller
 Rosalia Stähr (1990), deutsche Tischtennis-Nationalspielerin

Stähr steht für:
 Stähr, ein männliches Schaf, siehe Schafe